UBS peut faire référence à :
 UBS, une banque suisse issue de la fusion entre l'Union de banques suisses et la Société de banque suisse en 1998 ;
 Union de banques suisses, une ancienne banque suisse active jusqu'en 1998 ;
 Unbundled Bitstream Services ;
 Union belge de spéléologie ;
 United Building Society ;
 Universal Bulk Ship, soit un navire vraquier ;
 Université de Bretagne-Sud, université française située à Lorient et Vannes.